El Socorro peut désigner :

Toponymes



Localités 
 El Socorro : chef-lieu de la municipalité de Socorro dans l'État de Guárico.

Subdivisions 
 El Socorro : l'une des quinze municipalités de l'État de Guárico ;
 El Socorro peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays :
 El Socorro : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cruz Paredes dans l'État de Barinas ;
 El Socorro : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Valencia dans l'État de Carabobo ;
 El Socorro : l'unique paroisse civile de la municipalité d'El Socorro dans l'État de Guárico ;
 El Socorro : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de José Felipe Márquez Cañizalez dans l'État de Trujillo. 

Homonymie de toponyme